La Samaritaine (Самаритэн, ) — парижский торговый центр, расположенный между Сеной и улицей Риволи возле Нового моста в I округе. Основан французским предпринимателем Эрнестом Коньяком в 1870 году. Построен в стилях ар-нуво и ар-деко архитекторами  и , охраняется государством. С 2005 года находится на реконструкции. До закрытия La Samaritaine был крупнейшим торговым центром Парижа, с общей площадью магазинов 48 000 м².

История 
С 1970-х годов прибыль торгового центра стабильно падала. В 2001 году La Samaritaine, ставший убыточным, был продан семьёй Ренад транснациональной компании LVMH. В 2005 году торговый центр был закрыт, официально для приведения зданий в соответствие с современными стандартами безопасности, но по факту закрытие оказалось окончательным.

La Samaritaine в кино 
 Фасад La Samaritaine появляется в фильме Жюльена Дювивье  (1930).
 В La Samaritaine был снят длинный эпизод фильма Жана Жиро  (1960).
 Фильм Ива Робера  (1962) частично был снят в La Samaritaine.
 Фильм Франсиса Вебера Игрушка (1976) главного героя «покупают» в этом магазине.
 Фасад La Samaritaine показан в одном из эпизодов фильма Этьена Шатилье Тётушка Даниэль (1990).
 Фасад La Samaritaine неоднократно показан в фильме Леоса Каракса Любовники с Нового моста (1990).
 Эпизод на крыше в фильме Дага Лаймана Идентификация Борна (2002) был снят на крыше La Samaritaine.
 La Samaritaine присутствует в фильме Николя Бери  (2013).
 В фильме Леоса Каракса Корпорация «Святые моторы» (2013) главный герой бродит по закрытом универмагу.
 В фильме Бертрана Бонелло Ноктюрама (2016) главные герои после совершения терактов скрываются в La Samaritaine.

Примечания 

Исторические памятники Парижа
Торговые центры по алфавиту
Предприятия, основанные в 1870 году
Магазины Парижа
Здания и сооружения I округа Парижа
LVMH